Бабешин ― русская фамилия.

Известные носители 
 Бабешин, Алексей Андреевич (род. 1983) — российский волейболист и тренер.
 Бабешина (Шешенина), Марина Игоревна (род. 1985) — российская волейболистка.